Doctor Adventures ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Labels Brazzers.com, die ab 2008 produziert wurde.

Die Reihe zeichnet sich durch Rollenspiele aus, bei der die Darstellerinnen die Rollen von Ärztinnen oder Krankenschwestern übernehmen.

Darstellerinnen 
 Doctor Adventures Vol. 1: Rachel Starr, Devon Lee, Claire Dames, August, Brooke Belle
 Doctor Adventures Vol. 2: Britney Amber, Rachel Roxxx, Shawna Lenee, Dylan Ryder, Adrenalynn, Abby Rode, Kenzi Marie
 Doctor Adventures Vol. 3: Sienna West, Nadia Styles, Memphis Monroe, Tanya James, Britney Stevens, Kylee Strutt
 Doctor Adventures Vol. 4: Phoenix Marie, Nikki Benz, Jenaveve Jolie, Amy Ried, Angelina Valentine, Mariah Milano, Lichelle Marie
 Doctor Adventures Vol. 5: Krissy Lynn, Kelly Divine, Jenna Presley, Jessica Lynn, Holly West, Sophia Lomeli, Jasmeen LeFleur
 Doctor Adventures Vol. 6: Asa Akira, Priya Rai, Sara Stone, Madelyn Marie, Brianna Beach, Delta White
 Doctor Adventures Vol. 7: Rebeca Linares, Diamond Foxxx, Mason Moore, Courtney Cummz, Veronica Rayne, Vanilla Deville, Memphis Monroe
 Doctor Adventures Vol. 8: Monique Alexander, Avy Scott, Ariella Ferrera, Sophie Dee, Sienna West, Katie Kox, Tanya James
 Doctor Adventures Vol. 9: Madison Ivy, Audrey Bitoni, Aletta Ocean, Jessica Jaymes, Alanah Rae, Breanne Benson, Madelyn Marie
 Doctor Adventures Vol. 10: Nikki Benz, Kortney Kane, Nikki Sexx, Alexis Texas, Kristal Summers, Alexis Breeze, Cody Bryant
 Doctor Adventures Vol. 11: Bree Olson, Veronica Avluv, Lexi Belle, Andy San Dimas, Ann Marie Rios, Nicki Hunter, Victoria Lawson
 Doctor Adventures Vol. 12: Gina Lynn, Rachel Starr, Shyla Stylez, Diamond Foxxx, Jenaveve Jolie, Eva Karera, Avy Scott
 Doctor Adventures Vol. 13: Ava Addams, Faye Reagan, Tory Lane, Cytherea, Angelina Valentine, Katie Kox, Abbie Cat

Weblinks 
 

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film
Brazzers